Те́лфэр () — округ штата Джорджия, США. Административный центр округа — город .

История 
Округ Телфэр основан в 1807 году.

География 
Округ занимает площадь 1150 км², в том числе открытые водные пространства занимают 17,5 км².

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Телфэр в 2000 году проживало 11 794 человека.

По оценке 2016 года, в округе Телфэр проживало 15 965 человек, плотность населения составляла 14,1 чел./км².

Примечания

Ссылки 

Округа Джорджии